Ристеска () — женская форма македонской фамилии . Известные носительницы:

 Ристеска, Елена (род. 1986) — северомакедонская певица и автор песен.
 Ристеска, Христина (род. 1991) — северомакедонская легкоатлетка.